Premijer Liga (2020/2021) (znana jako M:tel Premier League ze względów sponsorskich)
była 27. edycją rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Bośni i Hercegowiny. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. 
Sezon rozpoczął się 20 sierpnia 2020, a zakończył 30 maja 2021. Obrońcą tytułu była drużyna Sarajevo. Mistrzostwo po raz drugi w swej historii zdobył Borac.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło: soccerway

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Premijer liga 2020/2021 - rsssf
 Premijer liga 2020/2021 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Strona domowa Związeku Piłki Nożnej Bośni i Hercegowiny

2020 w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bośni i Hercegowinie
2020 w Bośni i Hercegowinie
2021 w Bośni i Hercegowinie